Partito Unito dei Lavoratori (United Workers Party) – partito politico santaluciano
 Partito Unito dei Lavoratori (United Workers Party) – partito politico statunitense
 Partito Unito dei Lavoratori (United Workers' Party) – partito politico dominicense